Joffé (Joffe, Иоффе, Ioffe, Yoffe) est un nom de famille porté notamment par :

 Abram Ioffé (1880-1960), physicien soviétique
 Adolf Joffé (1883-1927), homme politique révolutionnaire russe
 Nadejda Joffé (1906-1999), militante trotskiste, fille du précédent
 Alex Joffé (1918-1995), cinéaste français
 Arthur Joffé (1953 - ), cinéaste français, fils du précédent
 Roland Joffé (1945 - ), cinéaste britannique
  (1986 - ), actrice britannique, fille du précédent
 Rowan Joffé (1973 - ), cinéaste britannique, fils de Roland Joffé

Voir aussi
 Jaffe
 Jaffé

Patronyme juif
Homonymie de patronyme